Genos (verwanten), verwantschap in het oude Griekenland
 Genos, een music workstation van Yamaha uit 2017

 
 Génos (Haute-Garonne)
 Génos (Hautes-Pyrénées)